Akehurst ist der Familienname von:

 Elizabeth Akehurst (* 1975), südafrikanische Cricket-Spielerin

 Siehe auch 
 Akhurst